Мари Анри д’Арбуа де Жюбенвиль (; , , Франция — , ) — французский историк, археолог и филолог, специалист по кельтским языкам, древней и средневековой истории Европы.

Учился (1848—1851) в парижской школе Эколь-де-Шарт (École des Chartes, Национальной школы хартий), специализация — «палеограф-архивист». Автор двухтомного исследования «Первые обитатели Европы» (Les Premiers habitants de l’Europe (2nd edition in 2 vols. 1889 and 1894).), выдержавшего несколько изданий. Автор гипотезы о лигурском субстрате. Ему же принадлежит заслуга восстановления по средневековым источникам огамического письма.

Заведовал архивом департамента Об до своего выхода на пенсию в 1880 году.

Избранная библиография 
 «Les armoiries des comtes de Champagne» (1852),
 «Voyage paléographique dans le département de l’Aube» (1855),
 «Essai sur les sceaux des comtes de Champagne» (1856),
 «Histoire des ducs et comtes de Champagne» (1859—1867),
 «Études sur la déclinaison des noms propres dans la langue franque de l'époque mérovingienne» (1870),
 «La déclinaison latine en Gaule à l'époque mérovingienne» (1872),
 «Les premiers habitants de l’Europe» (1877),
 «L’administration des intendants d’après les archives de l’Aube» (1880).

Д’Aрбуа, кроме того, помещал в повременных изданиях статьи о языках и о мифологии кельтов.

Примечания 

Выпускники Национальной школы хартий
Кельтологи
Археологи Франции
Лингвисты Франции
Историки Франции
Члены французской Академии надписей и изящной словесности
Топонимисты